Тогай — власна назва.

Топонім 
 Тогай — Павлівка (Білогірський район)

Персоналії 
 Тогай — Тугай-Бей